Ел Тереро Амариљо има више значења:

 Ел Тереро Амариљо (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тереро Амариљо (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику